Jojo – zabawka
 JoJo – amerykańska piosenkarka popowa
 JoJo – pierwszy album piosenkarki JoJo